Gminy w USA:
 Meramec (ang. Meramec Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Crawford
 Meramec (ang. Meramec Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Dent
 Meramec (ang. Meramec Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Franklin
 Meramec (ang. Meramec Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Jefferson
 Meramec (ang. Meramec Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Phelps
 Meramec (ang. Meramec Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie St. Louis